Chiesa di San Zenone – Ambivere
 Chiesa di San Zenone all'Arco – Brescia
 Chiesa di San Zenone – Boara Polesine, frazione di Rovigo
 Chiesa di San Zenone – Borsea, frazione di Rovigo
 Chiesa di San Zenone – Cambiago
 Chiesa di San Zenone – Campione d'Italia sconsacrata nel 1976 e convertita in museo
 Chiesa di San Zenone – chiesa moderna di Campione d'Italia
 Chiesa di San Zenone – Castano Primo
 Chiesa di San Zenone – Cene
 Chiesa di San Zenone vecchia – Cisano Bergamasco
 Chiesa di San Zenone nuova – Cisano Bergamasco
 Chiesa di San Zenone – Entesano, frazione di Colloredo di Monte Albano
 Chiesa di San Zenone – Fossalta di Portogruaro
 Chiesa di San Zenone – Gallarate
 Chiesa di San Zenone – Maclodio
 Chiesa di San Zenone – Mosio
 Chiesa di San Zenone – Osio Sopra
 Chiesa di San Zenone – Osio Sotto
 Chiesa di San Zenone – Passirano
 Chiesa di San Zenone – Reggio Emilia
 Chiesa di San Zenone – Rolo 
 Chiesa di San Zenone Vescovo – Sale Marasino
 Chiesa di San Zenone – San Zenone al Lambro
 Chiesa di San Zenone – San Zenone degli Ezzelini
 Chiesa di San Zenone – San Zenone, frazione di Arzignano
 Chiesa di San Zenone – Tonzanico, frazione di Mandello del Lario
 Chiesa di San Zenone Martire – Curnasco, frazione di Treviolo
 Chiesa di San Zenone – Villa d'Adda
 Chiesa di San Zenone – Vermezzo con Zelo
 Chiesa di San Zenone – Viscone